Титул захищали Леандер Паес та Мартіна Хінгіс, але вони програли в третьому колі парі Генрі Контінен/Гетер Вотсон.

Контінен та Вотсон виграли турнір. Контінен став першим фінським чемпіном Великог шолома, а Вотсон — першою британкою, що виграла вімблдонський мікст з часу Джо Дьюрі, яка перемагала в 1987-му.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня частина

Секція 3

Секція 4

References

Зовнішні посилання
 Mixed Doubles Draw 

Вімблдонський турнір
2016 у тенісі